Милош Спасић (Пирот, 29. јула 1997) српски је фудбалер који тренутно наступа за Кишварду.

Каријера 
Спасић је каријеру започео у Радничком из родног Пирота. Средином 2020. прешао је у Радник из Сурдулице где се задржао до краја 2022. године. Након тога је прешао у Кишварду.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Раднички Пирот
 Српска лига Исток (2): 2015/16, 2018/19.
 Куп Окружног фудбалског савеза савеза Пирота : 2016.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Пирота
Српски фудбалери
Фудбалери Радничког Пирот
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Кишварде
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу